Тесля — украинская фамилия, в основе «тесляр» — работник, занимающийся грубой обработкой древесины, или «столяр». Известные носители:

 Тесля, Андрей Александрович (род. 1981) — российский историк, кандидат философских наук, эксперт в области русской общественной мысли. 
 Тесля, Андрей Ефимович (1880 — ?) — депутат Государственной думы I созыва от Полтавской губернии.
 Тесля, Иван (1902—1996) — украинский географ, педагог.
 Тесля, Иван Иванович (1936—1979) — советский хозяйственный деятель, животновод, Герой Социалистического Труда.
 Тесля, Павел Иванович (1914—1983) — советский животновод, Герой Социалистического Труда
 Тесля, Юрий Николаевич (род. 1958) — украинский учёный, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2009).

См. также 
 Тесля-Герасимов, Георгий Владимирович (род. 1977) — российский актёр театра и кино.
 Тесла
 Тесленко
 Теслюк